Маргарета Саксонска () може да се отнася за:
 
 Маргарета Саксонска (1444–1498), абатеса, дъщеря на курфюрст Фридрих II
 Маргарета Саксонска († 1429), княгиня на Люнебург, дъщеря на курфюрст Венцел I от Саксония-Витенберг,
 Маргарета Саксонска (1449–1501), курфюрстиня на Бранденбург
 Маргарета Саксонска (1469–1528), херцогиня на Брауншбайг-Люнебург
 Маргарета Саксонска (1840–1858), ерцхерцогиня на Австрия
 Маргарета Карола Саксонска (1900–1962), дъщеря на крал Фридрих Август III, съпруга на Фридрих фон Хоенцолерн